Lohr – comune francese
 Lohr am Main – cittadina tedesca
 Lohr Industrie – azienda francese produttrice di vagoni porta-automobili (bisarche), vagoni "Modalohr" su strada ferrata e della tranvia su gomma (Translohr)